Чемпионат мира по боксу 1982 года прошёл с 5 по 15 мая в Мюнхене (ФРГ). Это был 3-й чемпионат мира, организованный Международной ассоциацией любительского бокса (АИБА). В турнире принял участие 271 боксёр из 45 стран.

Победители и призёры

Командный зачёт

Результаты боёв 
До 48 кг

До 51 кг 

До 54 кг

До 57 кг

До 60 кг

До 63,5 кг

До 67 кг

До 71 кг 

До 75 кг

До 81 кг 

До 91 кг 

Свыше 91 кг

Ссылки 
 Полные результаты

Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Чемпионаты мира в ФРГ
Май 1982 года
Международные соревнования по боксу в Германии